Rocca Rossa – montagna delle Alpi Cozie
 Rocca Rossa – montagna delle Alpi Marittime
 Rocca Rossa – montagna della Val Sangone